Скок мотком у женској конкуренцији на Светском првенству у дворани 2008. у Валенсији одржано је 8. и 9. марта у Дворани велодрома Луис Пуиг.

Титулу освојену у Москви 2006. одбранила је Јелена Исинбајева из Русије.

Земље учеснице 
Учествовала је 16 такмичарки из 11 земаља.

  (2) 
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди

Најбољи резултати у 2008. години 
Десет најбољих атлетичарки године у скоку мотком у дворани пре првенства (7. марта 2008), имале су следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на СП 2008.

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 7. марта 2008. године у 17:00. Квалификациона норма за улазак у финале износила је 4,55 м (КВ), коју је испунила 1 такмичарка а 8 се пласирале према постигнутом резултату. (кв),,

Финале 
Такмичење је одржано 8. марта 2008. године у 18:30.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2008.

Светско првенство у атлетици у дворани 2008.
Скок мотком на Светском првенству у атлетици у дворани